Нікоть — річка в Україні, у Житомирському районі Житомирської області. Права притока Шийки (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 1,3 км.

Розташування 
Бере початок на північному сході від Годихи. Спочатку тече на північний схід, а потім на північний захід і на південному сході від Покостівки впадає у річку Шийку, ліву притоку Тетерева.

Посилання

Джерела 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 389 (Никіть)
 Маштаков П. Л. Список рек Днепровского бассейна. — : Тип. Имп. Академии наук, 1913. — С. 43.

Малі річки України
Річки Житомирського району